New Technology Telescope
 Nippon Telegraph and Telephone
 Nighlty Tester Tools, un module complémentaire de Firefox fréquemment utilisé

Voir aussi : Sigles de trois lettres